Незабитовський — українське прізвище. Польський відповідник — Нєзабітовскі ()

Персоналії 
 Незабитовський Аполінарій Федорович — генеральний директор київського виробничого об'єднання «Електронмаш», Герой Соціалістичної Праці.
 Незабитовський Василь Андрійович — український вчений, юрист, специаліст в області міжнародного права.
 Нєзабітовський Алєксандер Людвік — брацлавський чесник, Белзький каштелян

Українські прізвища
Польські прізвища